Spadaccino – persona abile nell'uso della spada 
 Spadaccino (Swordman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Silvano Spadaccino – attore e compositore italiano
 Antonino Spadaccino – cantante italiano noto semplicemente come Antonino